Murger peut faire référence à :

Nom commun 
 Murger, pierrier parementé, muraille dans une vigne.

Patronyme 

 Henry Murger (1822-1861), écrivain français.

Patronyme français